Дурновка — название населенных пунктов в России:

 Дурновка — деревня в Черемисиновском районе Курской области.
 Дурновка — до 1966 г. название деревни Дружная в Курчатовском районе Курской области.
 Дурновка — до 1965 г. название села Трудовое в Дивеевском районе Нижегородской области.

См. также 

 Дурневка